Příjmení Lipovský (v přechýlené variantě Lipovská) nese více různých osobností:

 Ivan Lipovský (* 1948) – slovenský a československý politik
 Miroslav Lipovský (* 1976) – Slovenský hokejový brankář
 Vladislav Lipovský (* 1967) – český komunální politik
 Hana Lipovská (* 1990) – česká ekonomka